Joseph Elsner ist der Name folgender Personen:

* Joseph Elsner (Komponist) (1769–1854), deutsch-polnischer Dirigent und Musikpädagoge
 Joseph Elsner senior (1845–1933), deutscher Architekt
 Joseph Elsner junior (1879–1970), deutscher Architekt